Con el nombre de Juan III se conoce a:

 Juan III, Papa de la Iglesia Católica (561-574).
 Juan III de Constantinopla o Juan Escolástico, patriarca de Constantinopla (565-577).
 Juan III Ducas Vatatzés, emperador de Bizancio, en el exilio en el Imperio de Nicea (1222-1254).
 Juan III Rizocopo, exarca de Rávena (710-711). 
 Juan III, o Yohannes III, emperador de Etiopía (1840-1, 1845 y 1850-1).
 Juan III, emperador de Trebisonda (1342–1344). 
 Juan III de Albret, rey de Navarra (1484–1516). 
 Juan III Sobieski, rey de Polonia y gran duque de Lituania (1674–1696).
 Juan III de Portugal, rey de Portugal, conocido como el Piadoso (1521–1557).
 Juan III, rey de Suecia (1568–1592) y gran duque de Finlandia (1556–1563).
 Juan III, duque de Amalfi (1073). 
 Juan III, duque de Brabante, Lothier y Limburgo (1312–1355).
 Juan III, Gran Príncipe de Moscovia (1462–1505).
 Juan III, duque de Bretaña (1312–1341). 
 Juan III, duque de Cléveris (1521–1539). 
 Juan III, duque de Nápoles (928-968). 
 Juan III, conde de Auvernia (1494–1501). 
 Juan III, conde de Montferrato (1378 – 1381). 
 Juan III, burgrave de Núremberg (1398 – 1420). 
 Juan III Comyn, señor de Badenoch (m. 1306).

 Juan III de España, se intitulan los siguientes infantes:
Juan de Borbón, conde de Montizón.
Juan de Borbón, conde de Barcelona.